Los términos «Colegio (del) Sagrado Corazón» o  «Colegio (de los) Sagrados Corazones» pueden referirse a diversas instituciones:

Instituciones 
 Colegio del Sagrado Corazón de Montevideo de Montevideo, Uruguay.
  Colegio del Sagrado Corazón de Rosario  de Rosario, Argentina.
 Colegio de los Sagrados Corazones de Concepción de Hualpén, Chile.
 Colegio de los Sagrados Corazones de Santiago de Santiago de Chile, en Chile.
 Colegio de los Sagrados Corazones de Providencia de Santiago de Chile en Chile.
 Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso de Valparaiso, Chile.
 Colegio Sagrados Corazones Recoleta en Lima, Perú.
 Colegio Sagrado Corazón de San Luis Potosí de San Luis Potosí, México.
 Colegio Del Sagrado Corazón de Barranquilla de Barranquilla, Colombia.
 Colegio Sagrados Corazones de La Serena, Chile
 Colegio Sagrado Corazón de Jesús, San Salvador, El Salvador